Шэ́рон Кормье́ (; 8 июля, 1964, Реджайна, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Шэрон замужем. У неё двое детей. Её дочь, Меган Кормье — тоже кёрлингистка, играет с Шэрон в команде Кэрри Галуши на позиции третьего.

Примечания

Ссылки 
 Sharon Cormier – Curling Canada Stats Archive
  (стр. 19—20)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады